«Бриз» — семейство российских разгонных блоков, разработанных ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Блоки семейства «Бриз», отличающиеся очень плотной компоновкой, используются в составе ракет-носителей лёгкого и тяжёлого классов. Первый запуск «Бриз-К» состоялся 20 декабря 1991 года в составе ракеты-носителя «Рокот».

Модификации

Бриз-К 

Разгонный блок 14С12 «Бриз-К» был разработан КБ «Салют» (ныне ГКНПЦ им. Хруничева) специально для ракеты-носителя, созданного на базе межконтинентальной баллистической ракеты 15А35 УР-100Н УТТХ и получившего название «Рокот».

Бриз-М 
Разгонный блок 14С43 «Бриз-М» может быть использован в составе ракет-носителей «Протон-М», «Ангара». Блок обеспечивает выведение полезной нагрузки на низкие, средние, высокие орбиты и ГСО. Применение разгонного блока «Бриз-М» совместно с РН «Протон-М» позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, до 3,7 тонн, а на переходную орбиту более 6,0 тонн. Первый пуск РБ «Бриз-М» состоялся 5 июля 1999 года. РН «Протон-К» (пуск аварийный). Первый удачный пуск состоялся 6 июня 2000 года с РН «Протон-К» и КА «Горизонт». Первый запуск комплекса «Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.
На начало 2013 года было проведено более 55-ти запусков ракет «Протон» с РБ «Бриз-М».

Тактико-технические характеристики

Бриз-КМ 
Разгонный блок 14С45 «Бриз-КМ» используется в качестве третьей ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот». Маршевый двигатель блока имеет возможность многократного включения, что позволяет использовать различные схемы выведения космических аппаратов, в том числе групповой запуск космических аппаратов на одну или несколько различных орбит.
Первый пуск РБ «Бриз-КМ» состоялся 16 мая 2000 года РКН «Рокот» с эквивалентами полезной нагрузки SimSat-1 и SimSat-2.

Бриз-КМ-2 
В мае 2019 года стало известно, что Центр Хруничева планирует разработать модификацию РБ «Бриз-КМ» для РКН «Рокот-М». Создание разгонного блока «Бриз-КМ-2» и подготовка производства к его изготовлению оцениваются в 1,45 миллиарда рублей.

Бриз-КС

Аварийные запуски 

«Бриз-М» стали причиной ряда аварий с участием ракеты-носителя «Протон» с 2008 по 2013 годы.
Согласно статистике, с 2008 года осуществлено 48 пусков ракеты «Протон» (31 коммерческий пуск и 17 — в рамках федеральной космической программы), из которых три (при выведении космических аппаратов Экспресс АМ4, Телком-3 и Экспресс МД2, Ямал-402) закончились авариями по вине разгонных блоков «Бриз-М».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Разгонные блоки России
Протон (ракета-носитель)